Peković ist der Familienname folgender Personen:

 Miladin Peković (* 1983), serbischer Basketballspieler
 Milorad Peković (* 1977), montenegrinischer Fußballspieler
 Nikola Peković (* 1986), montenegrinischer Basketballspieler
 Nikola Peković (Volleyballspieler) (* 1990), serbischer Volleyballspieler
 Radoslav Peković (* 1996), serbischer Basketballspieler